Nada
The Nada - um disco de Kevin Johansen
4106 Nada - um asteroide

Desambiguação